Little Fictions — седьмой студийный альбом британской группы Elbow, выпущенный 3 февраля 2017.

Описание 
Little Fictions вышел через три года после предыдущего альбома — The Take Off And Landing Of Everything. В перерыве между ними лидер Elbow Гай Гарви записал сольник Courting the Squall (2015). По словам обозревателя AllMusic, во всех семи альбомах Elbow их созерцательный, мрачный стиль остаётся легко узнаваемым, но Little Fictions получился немного более оптимистичным, особенно в сравнении с предыдущим элегическим альбомом.

Три песни с альбома были выпущены в качестве синглов — «Magnificent (She Says)» (6 декабря 2016), «All Disco» (5 января 2017) и «Gentle Storm» (27 January 2017). Выход третьего сингла сопровождался видеоклипом, который снял , и в котором снялись участники Elbow, члены их семей, друзья, а также британский актёр Бенедикт Камбербэтч.

Список композиций

Награды

Чарты

Еженедельные

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Elbow
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart